

Sigle 
 Offerta pubblica di sottoscrizione – offerta agli investitori di sottoscrivere azioni di nuova emissione di una società

Astronomia 
 2736 Ops – asteroide del sistema solare

Codici 
 OPS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sinop (MT) (Brasile)

Mitologia 
 Ops – Altro nome della divinità romana Opi
 Ops (Ὦψ) – Padre di Euriclea

Sport 
 OPS – On-base plus slugging, statistica sabermetrica del baseball

Altro 
 OPS – abbreviazione aeronautica di Operations – Operazioni
 Ops – nei fumetti e altrove, onomatopea corrispondente a un'esclamazione di sorpresa o che rivela l'aver commesso un errore

Pagine correlate
 Oops